Приморско-Ахтарск:

 Приморско-Ахтарск — город в России, административный центр Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
 Приморско-Ахтарск — военный аэродром в Краснодарском крае.